

Patronyme
Le patronyme Pacini, pluriel de filiation de  est le plus répandu en Italie centrale.

C'est un nom de baptême médiéval, diminutif de Pace, Paci (du latin pax : la paix). Il a une valeur d'attribution augurale.

Pacini
Antonio Pacini (1778-1866), compositeur et éditeur de musique italien ;
Émilien Pacini (1811-1898), compositeur, librettiste et éditeur de musique français, fils du précédent ;
Filippo Pacini (1812-1883), anatomiste italien ;
Franco Pacini (né en 1939), astrophysicien italien ;
Giovanni Pacini (1796-1867), compositeur italien ;
 Salvatore Pacini (1506-1581), évêque italien ;
 Sophie Pacini (née en 1991), pianiste germano-italienne.

Sociétés
Pacini, chaîne de restaurants québécoise spécialisée dans la cuisine italienne.

Voir aussi
Corpuscule de Pacini

Patronyme italien